Boris Beresowski () ist der Name folgender Personen:

* Boris Abramowitsch Beresowski (1946–2013), russischer Oligarch
 Boris Wadimowitsch Beresowski (* 1969), russischer Pianist